Польяк — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна
 Польяк — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Луара
 Польяк — коммуна во Франции, в департаменте Канталь

См. также 
 Польяк-ан-Маржерид — коммуна во Франции, в департаменте Лозер